High Desert (California)
 High Desert (Oregon)